Mala Gorica (Petrinja), naselje u Sisačko-moslavačkoj županiji
 Mala Gorica (Sveta Nedelja), naselje u Zagrebačkoj županiji
 Mala Gorica (Velika Gorica), naselje u gradu Velikoj Gorici